Caerphilly (county borough), een bestuurlijk gebied in Wales
Caerphilly (plaats), een plaats (town) in Wales
Caerphilly (kaas), een kaassoort vernoemd naar het dorp in Wales